Spénard est un patronyme porté notamment par :

 André Spénard (1950-2022), homme politique québécois ;
 Richard Spénard (1952-), pilote et instructeur automobile québécois.